Il existe de nombreux hydroptères prototypes.

Notes et références